Владимир Шимко:
 Шимко, Владимир Иванович (1938—1998) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Шимко, Владимир Тихонович (1931—2017) — архитектор, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.